Il existe ou a existé différents châteaux de Sonnaz :
 Le château de Sonnaz (), situé sur la commune de Sonnaz en Savoie 
 Le château de Sonnaz (1666), situé sur la commune de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie
 Le château d'Arenthon porte également le nom de château de Sonnaz, situé sur la commune d'Arenthon  en Haute-Savoie

Notes et références 

Sonnaz